Вітрит (петрологія) — мономацеральний мікролітотип.
 Вітрит (медицина) — запалення скловидного тіла.